Хеймдалль — в германо-скандинавской мифологии бог из рода асов, страж богов и мирового древа, считается сыном Одина и девяти матерей.

Персонажи 

Хеймдалль — персонаж комиксов издательства «Marvel Comics», впервые появившийся в 1962 году.
Хеймдалль — персонаж из сериала «Звёздные врата: SG-1».
Хеймдалль — второстепенный персонаж в серии «Автостопом по галактике», появившийся в рассказе «» Оуэна Колфера.
Хеймдалль — персонаж в манге и аниме «The Mythical Detective Loki Ragnarok».

В видеоиграх 
  — видеоигра 1991 года.
  — видеоигра 1994 года.
 Heimdall — авианосец из игры .